De Laartoren was een van de vestingtorens rondom de Nederlandse vestingstad Venlo.

De toren maakte deel uit van de dubbele stadspoort de Keulsepoort, die aanvankelijk Laarpoort werd genoemd. Op het bastion buiten deze Laarpoort stond in 1583 een groot kanon, met de naam "den groeten steynen lew".

De naam van zowel de toren als de poort moet gezocht worden in het toponiem laar: een bosachtig moerassig terrein.

Vestingwerk van Venlo